Cséke György (1957–2022) labdarúgó (Nyíregyháza)
 Cséke György (1983) labdarúgó (Nyíregyháza, Bőcs, Honvéd)